A Thunderbolt (magyar nyelven: villámcsapás) szó a következőkre utalhat:

 Thunderbolt (interfész), számítógépek optikai csatolófelülete
 Thunderbolt hullámvasút a Six Flags New England vidámparkban
 Thunderbolt norvég zenekar 
 Thunderbolt (film, 1929)
Haditechnika
 A–10 Thunderbolt II csatarepülőgép
 P–47 Thunderbolt vadászrepülőgép
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Thunderbolt város Georgia államban